Сезон 1987 года чемпионата мира по ралли — 15-й сезон чемпионата мира, проводимого под эгидой ФИА. Календарь сезона включал в себя тринадцать этапов, стартовал 17 января в Монако и завершился 25 ноября в Великобритании. На этот год пришлась смена эпох в мировом ралли, вместо самых мощных в истории этого вида автоспорта машин Группы B, которые фактически являлись спортпрототипами, пришли автомобили «модифицированных серийных автомобилей» Группы A.

Первые победы в карьере одержали шведский гонщик , а также австриец Франц Виттман и француз  (для последних двух эти победы были единственные в карьере WRC).

Обзор сезона

Команды и пилоты

Этапы

Личный зачёт 

Топ-28

Зачёт производителей

Статистика и достижения 
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Примечания

Ссылки 
 Статистика сезона на ewrc-results.com
 Подробности сезона на wrc-info.ru

1987 год в автоспорте
Сезоны WRC